«Дюпюї де Лом» - кораблі військово-морських сил Франції, названі на честь військово-морського коорабела та інженера Анрі Дюпюї де Лома.

 Dupuy de Lôme (1890) - броньований крейсер, перший корабель такого класу, який не покладався на вітрила у якості допоміжного двигуна. 
 Dupuy de Lôme (1915) - підводний човен, який служив під час Першої світової війни та у міжвоєнний період, головний свого типу.  
 Dupuy de Lôme (A759) - розвідувальний корабель, на службі з 2006 року.

Багатозначні терміни
Назви військових кораблів Франції